Le duché de Bourgogne transjuranne est une division administrative de la Francie carolingienne.

Historique 
Le duché de Bourgogne transjuranne est intégré au Saint-Empire romain germanique dont il adopte les institutions lorsque Louis le Germanique reçoit la Francie orientale au traité de Verdun en août 843. La création du royaume de Transjuranne est due au comte-abbé Rodolphe  en 888. L'expansion territoriale et les difficultés des années 940 y favorisent la montée d’une aristocratie linéagère. À partir des années 970, le pouvoir royal tente une reprise en main en remettant l'autorité à la famille royale et aux évêques. Cette politique est complétée par la promotion de quelques grands laîcs locaux et issus de pagi de la Bourgogne viennoise. Lorsque le royaume de Bourgogne est rattaché à la Germanie en 1032 au décès de Rodolphe III ce sont  les évêques et quelques comtes qui détiennent l'autorité publique.

Partages de la Francie à la fin du  
Après le décès de Lothaire le  à Prüm et le premier partage de son royaume la Bourgogne se trouve redivisée trois fois en quatre décennies.

Partages de la Bourgogne

Comtes de Transjuranne 
 Conrad II de Bourgogne, fils de Conrad Ier de Bourgogne.
 Rodolphe Ier de Bourgogne. 
 Rodolphe II de Bourgogne.
 Conrad III de Bourgogne.
 Rodolphe III de Bourgogne.

Pagi de la Bourgogne transjuranne 

Les pagi de la Bourgogne transjuranne s'étendent sur le territoire actuel de la Suisse, de la Haute-Savoie en France et le Val d'Aoste en Italie.

Abbaye d'Agaune 

L'histoire de la Bourgogne transjuranne est inséparable de celle de l'abbaye Saint-Maurice d'Agaune fondée en 515 par le futur roi burgonde Saint Sigismond. Au  sous la direction d’Hucbert beau-frère de Lothaire II, l'abbaye échappe aux évêques de Sion et devient un abbatiat laïc. Tué en 864 dans une bataille à Orbe, celui-ci est remplacé par son vainqueur, Conrad, comte d'Auxerre. Les rois de Bourgogne, de Rodolphe  à Rodolphe III, dirigent ensuite l'institution en tant qu'abbés laïcs faisant de celle-ci une résidence royale jusqu’à ce que celui-ci décide en 1032 une restitution complète des biens au monastère.

Notes et références

Bibliographie 

  
  
 .
  
 .

Histoire de la Suisse
Histoire de la Bourgogne
Bourgogne